Marcos Gomes (Ribeirão Preto, ) es un piloto brasileño de automovilismo. Ganó el campeonato de Stock Car Brasil en 2015.

Resultados

Turismo Competición 2000

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Brasil
Pilotos de las 24 Horas de Le Mans
Pilotos de WeatherTech SportsCar Championship
Pilotos de Stock Car Brasil
Pilotos de Ford en Turismo Competición 2000
Pilotos de Asian Le Mans Series